Azé kan syfta på:

 Azé, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher
 Azé, Mayenne, fransk kommun i departementet Mayenne
 Azé, Saône-et-Loire, fransk kommun i departementet Saône-et-Loire

Se även 

 Azay